Chronik der DDR steht für:
 Chronik der DDR (1949–1960)
 Chronik der DDR (1961–1970)
 Chronik der DDR (1971–1980)
 Chronik der DDR (1981–1990)